Диос Падре има више значења:

 Диос Падре (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Диос Падре (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику